Horní Ves ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Horní Ves, Gemeinde im Okres Pelhřimov
 Horní Ves, Ortsteil von Trstěnice u Mariánských Lázní, Okres Cheb
 Horní Ves, Ortsteil von Třebeň, Okres Cheb
 Horní Ves (Litvínov), Ortsteil von Litvínov, Okres Most
 Horní Ves, Ortsteil von Fryšták, Okres Zlín
 Horní Ves, Ortsteil von Chomutov, Okres Chomutov
 Horní Ves, Ortslage von Český Jiřetín, Okres Most